3 miejscowości w Polsce:
 Puchały – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Troszyn
 Puchały – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Raszyn
 Puchały – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża

Zobacz też: Puchały Nowe, Puchały Stare